SFM steht als Abkürzung für:
 Rasterkraftmikroskop (abgekürzt RKM; SFM [scanning force microscope]; AFM [atomic force microscope])
 Sachs Fahrzeug- und Motorentechnik, siehe Sachs Bikes
 Schlüsselfernschreibmaschine, siehe beispielsweise Siemens & Halske T43 oder Siemens & Halske T52
 Schweißfachmann
 Serveis Ferroviaris de Mallorca – ein Eisenbahnunternehmen auf Mallorca
 Source Filmmaker – eine kostenlose Animationssoftware der Valve Corporation
 Stettiner Motorrad-Fabrik

Sfm steht für:
 Schichtfestmeter, ein spezielles Raummaß für Holz, siehe Festmeter.
 Structure from Motion

Abkürzung